Il singolare del torneo di tennis Miami Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Éric Prodon che ha battuto in finale Adrián Menéndez Maceiras 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Marcos Daniel (primo turno)
 Pablo Andújar (quarti di finale)
 Dušan Vemić (primo turno)
 Éric Prodon (Campione)

 Bruno Echagaray (primo turno)
 Leonardo Mayer (quarti di finale)
 Gastón Gaudio (primo turno)
 Alex Bogdanović (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Miami Challenger 2008